The Love Pirate – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company
The Love Pirate – film del 1923 diretto da Richard Thomas
The Love Pirate – film del 1970 diretto da Barry Mahon